Carolina Bello (Rio de Janeiro, ) é uma cantora e instrumentista de música popular brasileira.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro